Алексе́й Ми́щенко:
 Мищенко, Алексей Дмитриевич (1918—1994) — полковник, Герой Советского Союза.
 Мищенко, Алексей Емельянович (1923—1989) — Герой Советского Союза.
 Мищенко, Алексей Леонидович (р.1988) — российский военный, Герой России.